Directory, een locatie in een bestandssysteem
 dir (commando), een shellcommando om de inhoud van een directory op te vragen
 <dir> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 Dir (clan), een Somalische clan
 Dir (Pakistan), een dorp in Pakistan
 Digital Instrumentation Recorder, een magneetbandformaat van Sony
 Doing It Right, een manier van duiken